Tropischer Wirbelsturm Howard ist die Bezeichnung für bisher fünf tropische Wirbelstürme im östlichen Pazifischen Ozean:
 Hurrikan Howard (1980), siehe Pazifische Hurrikansaison 1980
 Tropischer Sturm Howard (1986), siehe Pazifische Hurrikansaison 1986
 Tropischer Sturm Howard (1992), siehe Pazifische Hurrikansaison 1992
 Hurrikan Howard (1998), siehe Pazifische Hurrikansaison 1998
 Hurrikan Howard (2004)